

Presentación previa 
Radu Albot y Artem Sitak eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Dustin Brown y František Cermák ganaron el título tras derrotar en la final Andrés Molteni y Marco Trungelliti.

Cabeza de serie

 ' Dustin Brown /  František Cermák (Campeones)
  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop ''(Semifinales)
  Roman Jebavý /  Denys Molchanov ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Roma Open 2015